Richard Andrews, primo soldato morto nella Rivoluzione texana
 Richard Andrews (n. 1980), cestista giamaicano